През Сезон 2012/2013 година, футболният отбор на ФК Сливнишки герой (Сливница) се състезава в Югозападната „В“ футболна група.

Състав 

(капитан)

Напуснали Есен 2012 

Сливнишки герой